Брассёр () — французская фамилия. Известные носители:
 Брассёр, Анн (род. 1950) — люксембургский общественный и государственный деятель
 Брассёр, Изабель (род. 1970) — канадская фигуристка.
 Брассёр, Клод (1936—2020) — французский актёр, сын Пьера Брассёра.
 Брассёр, Пьер (Пьер-Альбер Эспинас; 1905—1972) — французский актёр.